
Termin -{TTC}- ima više značenja.

 Genetički kod za fenilalanin
 Tranzitna komisija Toronta, ogranizacija javnog prevoza